Jorge Nicolares (ur. 15 marca 1905) – urugwajski bokser.

Uczestniczył w Letnich Igrzyskach Olimpijskich, w 1924 roku, przegrał w drugiej rundzie w wadze lekkiej z Jeanem Tholeyem z Francji.

Przypisy 

Urodzeni w 1905
Urugwajscy bokserzy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 1924
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019